Zumwalt ist der Familienname folgender Personen:
 Elmo R. Zumwalt (1920–2000), US-amerikanischer Admiral
 Rick Zumwalt (1951–2003), US-amerikanischer Schauspieler und Weltmeister im Armdrücken

Zumwalt bezeichnet auch:
 Zumwalt-Klasse, neue Schiffsklasse benannt nach dem Admiral
 USS Zumwalt (DDG-1000), erster Zerstörer der Zumwalt-Klasse
 Fort Zumwalt, ehemaliges Fort und heutiges Freilichtmuseum in Missouri
 Zumwalt Prärie, Naturschutzgebiet in Oregon